Junior herrernes enkeltstart ved VM i landevejscykling 2019 blev afholdt mandag den 23. september 2019 i Harrogate, Storbritannien. Ruten var 27,6 km lang. Løbet blev vundet af italienske Antonio Tiberi.

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Joshua Gudnitz
 William Blume Levy

Resultater

Eksterne henvisninger 

 

Enkeltstart (junior herrer)